Алексей Дмитриевич Халимонов (1909 — 17 апреля 1987) — российский  и ; известный , исследователь города Острогожска и Острогожского района Воронежской области.

Заслуженный учитель РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.

Автор историко-краеведческой книги «Острогожск» (1978).

Биография 
Родился в 1909 году в селе Славгород (ныне на Украине). Мать Алексея умерла, когда ему было 5 лет. Отец воевал на фронтах Первой мировой войны, поэтому мальчик жил у бабушки или других своих родственников.

Уже с детства в нём проявилась сильная тяга к учёбе. В 1920-е годы он сначала подал документы в индустриальный техникум, но, проучившись полгода, понял, что это не его дело. В это время в стране развернулась кампания под лозунгом «Все на борьбу с неграмотностью!», поэтому профессия учителя стала очень значимой и востребованной.

Халимонов окончил Запорожский педагогический техникум, год провёл на практике в детской колонии под началом опытных педагогов, и после этого, получив диплом, в 1928 году приехал в Острогожск. С этим городом оказалась связана вся его последующая жизнь.

Летом 1935 года был назначен директором единственной в ту пору в Острогожске средней школы.

В 1940 году в класс к Халимонову пришёл Вася Кубанёв, ставший в скором времени известным поэтом.

С началом войны Халимонов ушёл на фронт рядовым и провоевал два года, дослужившись до лейтенанта-политрука. После тяжёлого осколочного ранения левой руки, от которого она так никогда и не восстановилась полностью, он вернулся из госпиталя в Острогожск. Было это 20 октября 1943 года. Прошло всего девять месяцев после освобождения города от фашистов. Средняя школа, в которой до войны он директорствовал, тоже была разрушена. Занятия возобновили во временном помещении, ездили в лес за пятнадцать километров за дровами.

Уже в это время Халимонов стал собирать материалы для своей будущей книги об Острогожске и его знатных людях. Писал он обычно поздними вечерами, когда завершал подготовку к урокам. Сначала всё из написанного Алексеем Дмитриевичем появилось на страницах районной газеты «Коммуна». Подвижнический труд продолжался 35 лет. Подготовленная для издания книга составила около 400 страниц, но в издательстве потребовали сократить её объём более чем наполовину. Вышедший в свет труд составил 176 страниц. Рецензия на него появилась в газете «Литературная Россия».

Обладая энциклопедическими знаниями об Острогожской земле, Алексей Дмитриевич активно сотрудничал с городским краеведческим музеем, читал лекции, проводил экскурсии.

Сочинения

Литература 
 
 Силин, Виктор. Души гранёное зерно: [о краеведе А. Д. Халимонове] // Коммуна. — 2009. — 10 апр. (№ 51). — С. 3.
 Силин, Виктор. Острогожский летописец // Острогожская жизнь. № 41 (130181) от 14 апреля 2009.

Ссылки 
 История Острогожска: Интерактивная энциклопедия — Алексей Дмитриевич Халимонов
 Острогожск: Острогожские новости — Острогожский летописец
 Voronezh calendar — Юбилеи 1999 года: 90 лет назад родился Халимонов Алексей Дмитриевич (1909 — 17.04.1987), краевед, исследователь г. Острогожска и Острогожского района
 Краевед.ру — В. М. Кубанёв. Гражданин. Поэт. Учитель

Краеведы Воронежской области
Заслуженные учителя школы РСФСР
Политработники Великой Отечественной войны